Качула Віктор Володимирович (1959) — український журналіст, поет-пісняр. Заслужений журналіст України (2006).
 Качула Юлія Вікторівна (1989) — українська співачка, автор пісень, журналіст, перекладач, громадський діяч.